L'expression Citoyen de l'espace peut faire référence :

 à Citoyen de l'espace, une nouvelle de Robert Sheckley parue en 1955 ;
 à Citoyen de l'espace, une bande dessinée de Gérald Forton parue en 1957.